Il singolare del Fischer Grand Prix 1977 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Wojciech Fibak era il detentore del titolo, ma ha perso in finale 6–1, 6–1 contro Brian Gottfried.

Teste di serie

  Brian Gottfried (campione)
  Wojciech Fibak (finale)
  Sandy Mayer (semifinali)
  Corrado Barazzutti (secondo turno)

 Balázs Taróczy (quarti di finale) 
 Jan Kodeš (primo turno) 
 Víctor Pecci (primo turno) 
 Bob Hewitt (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Fischer Grand Prix 1977